Il brivido è una reazione fisiologica, generalmente associata alla sensazione di freddo o alla paura.

Significati derivati:

Brivido – film del 1941 diretto da Giacomo Gentilomo
Brivido – serie a fumetti per adulti pubblicata dalla Edifumetto
Brivido (Maximum Overdrive) – film del 1986 diretto da Stephen King
Brivido – uno dei nomi con cui è stato commercializzato il gioco da tavolo Castello incantato
Brividi – singolo di Mahmood e Blanco del 2022
Brividi/Alfreds – singolo di Rossana Casale del 1986